

Избранное кино

Избранные фильмы по странам

Венгрия 
 «Аве, Цезарь!» / Ave Caesar! (реж. Александр Корда)
 «Белая роза »/ Feher rosza (реж. Александр Корда)
 «Витязь Янош» / Janos vitez (реж. Е. Иллеш)
 «Деньги» / A penz (реж. Ш. Паллош)
 «Золотой человек» / Az aranyember (реж. Александр Корда)
 «Идёт мой брат» / Jon oz oczem (реж. Майкл Кёртиц)
 «Мальчишки с улицы Пал» / A Pal utcai fluk (реж. Б. Балог)
 «Марион Делорм» / Marion De Lorm (реж. К. Хинтер)
 «Нана» / Nana (реж. Б. Балог)
 «Нянька» / A dada (реж. О. Дамо)
 «Оливер Твист» / Oliver Twist (реж. М. Гараш)
 «Фрёкен Юлия» / Julia kisasszony (реж. К. Лайтаи)
 «Ямата» / Yamata (реж. Александр Корда)

Германия 
 «Кабинет доктор Калигари» / Das Cabinett des Dr. Caligari (реж. Роберт Вине)
 «Кукла» / Die Puppe (реж. Эрнст Любич)
 «Мадам Дюбарри» / Madam DuBarry (реж. Эрнст Любич)
 «Майер из Берлина» / Meyer aus Berlin (реж. Эрнст Любич)
 «Принцесса устриц» / Die austerprinzessin (реж. Эрнст Любич)
 «Танцовщица Барберина» / Die tanzerin Barberina (реж. Карл Безе)

Дания 
 «Наш общий друг» / Vor faelles ven (реж. А. Сандберг)
 «Президент» / Præsidenten (реж. Карл Теодор Дрейер)

Индия 
 «Сайрандхри» (реж. Б. Пейнтер)

Куба 
 «Сафра»/Zafra (реж. Э. Диас Кесада)

Мексика 
 «Серый автомобиль»/El automovil gris (реж. Э. Росас)

США 
 «Растерзанная Армения» / Ravished Armenia (реж. Оскар Апфель)
 «Слепые мужья» / Blind husbands (реж. Эрих фон Штрогейм)

Турция 
 «Гувернантка / Murebbiye (реж. А. Фехим)

Уругвай 
 «Кулаки и гордость» (реж. Э. Фигари)

Филиппины 
 «Деревенская девушка» / Daladang bukid

Финдяндия 
 «Под игом большевизма» / Daladang bukid

Франция 
 «Испанский праздник» / Bolshevismin ikeen alla (реж. Георгий Кроль)

Чехословакия 
 «Аккорд смерти» / Akord smrti
 «Ожерелье Титимека» / Titimekuv nahrdelnic (реж. )
 «Песнь любви» / Pisen lasky
 «Строитель храма»  /Stavitel chramu (реж. Карел Дегл)
 «Таинственная история»
 «Череп Йорика» / Yorickova lebka

Чили 
 «Воспоминания о руднике Эль-Теньенте»

Швеция 
 «Деньги господина Арне»
 «Карин, дочь Ингмара» / Karin Ingmarsdotter (реж. Виктор Шёстрём)

Югославия 
 «Матия Губец»

Отечественные фильмы

РСФСР 
 «Азиатская гостья» (реж. М. Е. Вернер)
 «Краснармеец, кто твой враг?»
 «Мир - хижинам, война - дворцам!»
 «Надо уметь использовать своё богатств» (реж. Юрий Желябужский)
 «Поликушка»

УССР 
 «Революционный держите шаг»
 «Это будет последний и решительный бой»

Персоналии

Родились 
 10 апреля — Зоя Морякова, советский художник кино.
 3 июня — Феликс Мариашши, венгерский кинорежиссёр, сценарист, монтажёр и педагог.
 18 июня — Юри Ярвет, советский актёр театра и кино.
 3 июля — Хампе Фаустман, шведский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 24 июля — Тодор Динов, болгарский кинорежиссёр, сценарист, художник и педагог.
 14 сентября — Ласло Раноди, венгерский кинорежиссёр и сценарист.
 23 сентября — Владимир Погачич, сербский и хорватский режиссёр, сценарист и актёр.
 5 октября — Дональд Плезенс, английский актёр.
 12 ноября — Франце Штиглиц, словенский режиссёр, сценарист и монтажёр.

Скончались 
 16 февраля — Вера Холодная, российская киноактриса немого кино.
 27 июня — Карл Эмиль Стольберг, отец финского кино.

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 СССР